Фракийская мифология представляет собой верования фракийцев. Поскольку фракийцы были бесписьменным народом, то представления о их религии в основном черпаются из греческих источников. Так Геродот повествует о четырёх главных богах фракийцев, которые соответствуют греческим богам Арес, Артемида, Дионис и Гермес. Их сопоставляют с фракийскими персонажами:
 фракийский всадник Герос, культ которого сохранился в образе святого Георгия. Солярное происхождение Героса подтверждается смешением его культа в эпоху поздней Античности с элементами митраизма
 рогатый бог Сабазий, получивший известность в Элладе как Дионис уже после написания Илиады, где его нет. Большую роль в дионисийском культе играло потребление алкоголя, хотя Геродот и не упоминает о распространении пьянства среди фракийцев. Жрецами Сабазия-Диониса были бессы (в Элладе спутники Диониса были истолкованы как сатиры). Культ Диониса заключался в ночных собраниях при свете факелов, где женщины играли значительную роль. Участники набрасывали на себя звериные шкуры и под звуки флейт и тимпанов доводили себя до исступления, после чего разрывали жертвенное животное, выражающее Диониса, и таким образом причащались его плоти. Символом Диониса был лабрис
 «великая богиня» Бендида — аналог Артемиды или Гекаты, святилище которой располагалось в Сармизегетузе и Беглик-Таш.
 Котис — в его честь совершались оргии, а мужчины переодевались женщинами.

Низовую мифологию фракийцев составлял культ нимф-русалок

Кроме того, популярный персонаж греческой мифологии Орфей сын водяного Эагра, который также являлся легендарным основателем орфизма, имел фракийские корни. Известен такой религиозный реформатор Залмоксис, которого иногда отождествляли с небесным богом Гебелейзисом. Именно он произвел разделение фракийской религии на северное (гето-дакийское), где было сильно патриархальное влияние, и южное направление, где сохранялись черты матриархата.

Некоторые неакадемические исследователи (В. Щербаков) полагают, что фракийская религия оказала существенное влияние на славянское язычество в годы черняховской культуры

См. также 
 Фракия в древнегреческой мифологии

Примечания

Ссылки 
 Фракийцы // Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований
 Йорданов Ст. Образ потустороннего мира в мифологических представлениях древних фракийцев // Bulgarian Historical Review. 1993. № 2-3. С. 150-157.

 
Ранние формы религии